

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Иван Алексеевич Бунин, «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

Франция 
 Гонкуровская премия — Андре Мальро, «Удел человеческий».
 Премия Ренодо — Charles Braibant, Le roi dort.
 Премия Фемина — Geneviève Fauconnier, Claude.

Книги 
 «Кто-то должен поберечься» — произведение Этель Лины Уайт.
 «Малолетный Витушишников» — произведение Юрия Тынянова.
 «Пустое поле» — произведение Марселя Эме.
 «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» — сказка Аркадия Гайдара.

Романы 
 «Гнездо простых людей» — роман ирландского писателя Шона О’Фаолейна.
 «Жизнь господина де Мольера» — роман Михаила Булгакова (впервые опубликован в 1962).
 «Метрополитен» — роман Владимира Варанкина.
 «Очарованная душа» — роман-эпопея Ромена Роллана.
 «Прыжок в ничто» — роман Александра Беляева.
 «Смерть лорда Эджвера» — роман Агаты Кристи.

Малая проза 
 «Алая цитадель» — рассказ Роберта Ирвина Говарда.
 «Башня Слона» — рассказ Роберта Ирвина Говарда.
 «Чёрный колосс» — рассказ Роберта Ирвина Говарда.
 «Тварь на пороге» — рассказ Говарда Лавркафта.
 «Чем люди мертвы» — сборник новелл Сигизмунда Кржижановского.

Пьесы 
 «Достигаев и другие» — пьеса Максима Горького.
 «Интермеццо» — пьеса Жана Жироду.
 «Профессор Мамлок» — пьеса Фридриха Вольфа.

Поэзия 
 «Земля и железо» () — дебютный сборник стихов Ролфа Якобсена.

Родились 
 20 февраля – Заменга Батукезанга, конголезский писатель.
 16 марта — Эсенгул Ибраев, Народный поэт Киргизии.
 13 апреля — Василий Саввич Барановский, русский писатель.
 14 апреля — Оскар Акоста, гондурасский писатель и поэт.
 15 апреля — Борис Натанович Стругацкий — русский советский писатель-фантаст.
 7 июня — Слободан Селенич, сербский югославский писатель, драматург, сценарист (умер в 1995).
 15 октября – Дендевин Пюревдорж, монгольский писатель и поэт.

Умерли 
 12 марта — Шабьер Лисарди, баскский поэт и драматург (родился в 1896).
 13 марта — Михаил Иванович Пачовский, украинский писатель (род. в 1861).
 25 марта — Андрей Цанов, болгарский духовный писатель (род. в 1842).
 29 апреля — Юозас Тумас-Вайжгантас, литовский писатель, литературовед и общественный деятель (родился в 1869);
Кавафис Константинос, греческий поэт (род. в 1863).
 май — Рахмонберди Мадазимов, узбекский писатель, организатор театрального движения Кыргызстана, (родился в 1875).
 21 августа — Алямдар Баембетов, татарский советский публицист, драматург, переводчик.
 5 сентября — Садзанами Ивая, японский детский писатель (род. в 1870).